Antonio Spallino – schermidore e politico italiano
 Lorenzo Spallino – politico italiano
 Mario Spallino – attore italiano